В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)

 Мері Джо Фернандес (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (2-ге коло)
 Барбара Паулюс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix